Det finns flera personer med namnet Håkan Pettersson:

 Håkan Pettersson (ishockeyspelare)
 Håkan Pettersson (militär)
 Håkan Pettersson (orienterare)